Afonso Alves, Braziliaans voetballer;
 Alcides Araújo Alves, Braziliaans voetballer;
 Daniel Alves, Braziliaans/Spaans voetballer;
 Daniel Miguel Alves Gomes, Portugees voetballer; 
 Caio César Alves dos Santos, Braziliaans voetballer;
 Eduardo Alves da Silva, Kroatisch voetballer;
 Francisco Alves Mendes Filho, Braziliaans rubbertapper;
 Francisco de Paula Rodrigues Alves, Braziliaans politicus;
 Henrique Hilário Meireles Alves Sampaio, Portugees voetballer
 Marcello José das Neves Alves Caetano, Portugees politicus;
 Michelle Alves, Braziliaans model;
 Rodrigues Alves (Acre), een stad in Acre, Regio Noord, Brazilië; 
 Alves (Schotland); een plaats in Schotland.